StBG steht für:
 Brexit-Steuerbegleitgesetz (Brexit-StBG), EU-Gesetz
 Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik, siehe Staatsbürgerschaft der DDR
 Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, ehemalige deutsche Berufsgenossenschaft

StbG steht für:
 österreichisches Staatsbürgerschaftsgesetz, siehe Österreichische Staatsbürgerschaft

Stbg steht für:
 Die Steuerberatung, monatlich erscheinende Fachzeitschrift, Organ des Deutschen Steuerberaterverbandes

Siehe auch:
 StBerG
 StGB

Abkürzung